Sany Heavy Industry Co., Ltd., entreprise chinoise de fabrication d'engins de chantier.

Voir aussi 
 Théodore de Sany, ou de Saigny (1599-1658), carillonneur bruxellois, peintre de renom et poète.
 Sány, commune tchèque.